Freusberg ist der Familienname folgender Personen:

 Adolf Freusberg (1802–1869), deutscher Politiker, Landrat des Kreises Olpe

 Friedrich Freusberg (1852–1916), deutscher Landrat des Kreises Olpe

Freusberg bezeichnet:
 Herrschaft Freusberg, eine Reichsherrschaft im Heiligen Römischen Reich, siehe Burg Freusburg